Куликовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Административный центр сельского поселения МО «Сюмское».

География 
Деревня находится в излучине реки Сюма (приток Ваги), в 43 км к северу от Шенкурска.
 Часовой пояс

История 
Близ деревни располагались храмы Усть-Сюмского прихода, который существовал как минимум с 1647 года. В приходе было две церкви, в настоящее время разрушены.

Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе 2-го стана Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2403» как «Куликовская (Усть-Сюма)». Насчитывала 14 дворов, 40 жителей мужского пола и 39 женского. .

В «Списке населённых мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Куликовская (Устьсюма погостъ) насчитывает 22 двора, 78 мужчин и 71 женщину. В административном отношении деревня входила в состав Устьсюмского сельского общества Предтеченской волости.

1 января 1908 году деревня стала административным центром новой Устьсюмской волости, которая выделилась из Предтеченской. На 1 мая 1922 года в поселении 31 двор, 83 мужчины и 96 женщин.

Инфраструктура 
Магазины, почта, медпункт. В 2000 году медпункт перемещён в одно здание с Куликовской начальной школой. Клуб в Куликовской с новым забором, ограждающим всю прилегающую ко клубу территорию, включая часть дороги, ведущую от реки Вага к деревне Леховская.

Население 

По переписи 2010 года в деревне проживало 163 человека. В 2002 году числилось 302 человека.

См. также 
 Список населённых пунктов Шенкурского района

Примечания

Ссылки 
 Шенкурский район: Подчинённые пункты Верхосюмского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Шенкурский район: Подчинённые пункты Усть-Сюмского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Топографические карты 
 
 Топографическая карта Р-37-13_14 Шенкурск.

Населённые пункты муниципального образования «Сюмское»